Kordestān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kurdistan (Iran), provins, 
 Kordestān-e ‘Olyā, ort, Khuzestan, 
 Kermanshah (provins), 

Robotskapade Iranförgreningar